Абдукаримов — фамилия; имеет женскую форму Абдукаримова. Известные носители:
 Абдукаримов, Абдумавлян (1922—2001) — тракторист Сузакской МТС Джалал-Абадской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдукаримов, Исатай Абдукаримович (1923—2001) — казахский государственный деятель. Председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР.
 Абдукаримов, Хасан Мамыржанович (род. 1990) — казахстанский футболист.

Примечания